Лесь — українське чоловіче ім'я. 
Жіночий варіант імені — Леся.  

Лесь (Леся) вже досить давно використовується як самостійне.. Спочатку його вживали неофіційно, але поступово дедалі частіше стали фіксувати як документальне ім'я на честь видатних українців Лесі Українки, Леся Мартовича, Леся Курбаса та ін.  все частіше фіксується як документальне ім'я. Тепер воно вважається самостійним і може бути записане у свідоцтво про народження, паспорт й інші документи.

Відомі носії 
 Мартович Лесь — український письменник.
 Лесь Курбас — український режисер і актор театру.
 Лесь Сердюк — український кіноактор.
 Лесь Танюк — режисер театру і кіно.
 «Лесь Гомін» — літературний псевдонім Королевича Олександра Дмитровича — українського письменника.
 Лесь Задніпровський — український актор.
 Герасимчук Лесь — літератор, філолог, перекладач, культуролог.
 Лесь Зоценко — український кінооператор.
 Лесь Подерв'янський — український художник, автор сатиричних п'єс.

Примітки

Література 

 Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська / Власні імена людей. Словник-довідник, 2005, — стор. 72

Українські імена